Église-Neuve-de-Vergt, commune située dans le département de la Dordogne;
Église-Neuve-d'Issac, commune située dans le département de la Dordogne.
 Église neuve, nom usuel de l'Église Saint-Denys-de-l'Estrée à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)

Voir aussi
Pages d'homonymie :
Égliseneuve (variante orthographique en français)
Igreja Nova (équivalent en portugais)